

Teatro 
La torre di Nesle (La Tour de Nesle) – opera teatrale di Alexandre Dumas (padre)

Cinema 
La torre di Nesle – film del 1925 diretto da Febo Mari
La torre di Nesle / La torre del piacere (La Tour de Nesle) – film del 1955 diretto da Abel Gance

Pagine correlate 
La Tour de Nesle